Джузе́ппе Бе́ргоми (; род. 22 декабря 1963, Сеттала, пригород Милана) — итальянский футболист, защитник. Всю карьеру провёл в миланском «Интере», за который сыграл более 750 матчей. Чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии. Офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (1991).

Биография 

Родился в восточном пригороде Милана, Сеттала, где сделал свои первые шаги в футболе в клубе «Сетталезе». В 1979 году перешёл в миланский «Интер», за который дебютировал в возрасте 17 лет и двух месяцев, таким образом став самым молодым игроком, когда-либо представлявшим этот клуб, пока его рекорд в 2006 году не побил македонец Горан Славковски, и где завершил свою карьеру в 1999 году. За «Интер» отыграл 758 игр (из них 519 в серии А, что также являлось рекордом клуба до того, как его 15 января 2011 года не догнал, а позже и превзошёл Хавьер Санетти) и забил 28 голов. За сборную Италии отыграл 81 матч (6 голов), причем в 33 из них в роли капитана.

22 февраля 1981 года дебютировал в серии А в матче «Интер» — «Комо» (2:1). В национальной сборной Италии дебютировал в 1982 году в матче ГДР — Италия (1:0), завершив играть в 1998 году после окончания чемпионата мира во Франции. Участник четырёх чемпионатов мира по футболу (1982, 1986, 1990, 1998). На чемпионат мира 1994 года не был заявлен тогдашним тренером итальянцев Арриго Сакки. Чемпион мира 1982 года.

Получил прозвище «Lo Zio» () за усы, которые носил с ранней молодости. Ныне Джузеппе Бергоми работает футбольным обозревателем на телеканале «Sky Italia».

Достижения

Командные 
 Сборная Италии
 Чемпион мира: 1982
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1990
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 1988

 «Интернационале»
 Чемпион Италии (2): 1979/1980, 1988/1989
 Серебряный призёр чемпионата Италии (2): 1992/1993, 1997/1998
 Бронзовый призёр чемпионата Италии (6): 1982/1983, 1984/1985, 1986/1987, 1989/1990, 1990/1991, 1996/1997
 Обладатель Кубка Италии: 1982
 Обладатель Суперкубка Италии: 1989
 Обладатель Кубка УЕФА (3): 1990/1991, 1993/1994, 1997/1998
 Финалист Кубка УЕФА: 1996/1997
 Итого: 7 трофеев

Личные 
 В списке ФИФА 100
 Лауреат премии Гаэтано Ширеа: 1997

Клубная статистика

Международная статистика 

Итого: 81 матч / 6 голов; 46 побед, 17 ничьих, 18 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика матчей за сборную Италии на сайте eu-football.info
 Статистика матчей за сборную Италии на сайте rsssf.com
 Статистика выступлений за «Интернационале» на сайте archivio.inter.it
 Профиль игрока на сайте Footballplayers.ru
 Отморозки мирового футбола

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Интернационале»
Чемпионы мира по футболу
ФИФА 100